Ростока — название населённых пунктов:

Украина 
 Ростока — село в Мукачевском районе Закарпатской области. 
 Ростока — село в Хустском районе Закарпатской области.